Grand Prix Španělska 1988 (oficiálně XXX Gran Premio Tio Pepe de España) se jela na okruhu Jerez v Jerez de la Frontera ve Španělsku dne 2. října 1988. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Španělska